Die Abkürzung SFK steht für:

 Schadenfreiheitsklasse, Einteilung in der Kfz-Versicherung
 Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel, Verkehrsunternehmen in Kiel
 Seefunkkameradschaft, Vereinigung von Funkoffizieren der deutschen Handelsmarine
 Serbisches Freiwilligen-Korps (Zweiter Weltkrieg), serbische Freischar
 S/F/K Verband, früherer Name für Verband der Szenenbildner, Filmarchitekten und Kostümbildner
 Sicherheitsfachkraft, österreichische Abkürzung (in Deutschland SiFa), siehe Fachkraft für Arbeitssicherheit
 Steindruckfestigkeitsklasse, Eigenschaft von Mauersteinen
 Störfall-Kommission, siehe Kommission für Anlagensicherheit beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
 Sudetendeutsches Freikorps, paramilitärische Einheit sudetendeutscher Männer
 Suffolk, englische Grafschaft, Chapman-Code
 Swiss Fort Knox, Daten-Bunker in den Schweizer Alpen

SFK